Чемпионат СССР 1985 года в первой лиге проходил в два этапа. На первом этапе в двух группах по 11 клубов сыграли двухкруговые турниры, определившие финалистов. На втором этапе финалисты разыграли места с 1-го по 12-е и с 13-го по 22-е. Два лучших клуба финального турнира — рижская «Даугава» и московский ЦСКА — вышли в переходный турнир, а три клуба, занявших последних места, — куйбышевские «Крылья Советов», смоленская «Искра» и джизакская «Звезда» — приняли участие в переходных турнирах. Лимит ничьих был равен 12.

Предварительный этап

«Запад»

«Восток»

Финальный этап

Группа «А» (за 1—12 места)

Группа «Б» (за 13—22 места)

Переходный турнир 
В конце сезона 4 команды (из высшей и первой лиги) разыграли оставшиеся места высшей лиги, а места в первой лиге были разыграны между 12 командами (3 из первой и 9 из второй лиги).

За участие в высшей лиге 
На этом этапе встретились 4 команды: 15-е («Черноморец» Одесса) и 16-е («Нефтчи» Баку) места высшей лиги, а также 1-е («Даугава» Рига) и 2-е (ЦСКА Москва) места первой лиги. После двух кругов победитель и 2-е место получили место в следующем сезоне высшей лиги, а остальные команды играли следующий сезон в первой лиге.

За участие в первой лиге 
В переходном турнире за участие в первой лиге принимали участие 12 команд: команды, занявшие 20-22 места в первой лиге («Крылья Советов» Куйбышев, «Искра» Смоленск и «Звезда» Джизак соответственно) и первые места 1-9 зон второй лиги («Динамо» Брянск, «Звезда» Пермь, «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, «Геолог» Тюмень, «Атлантас» Клайпеда, «Таврия» Симферополь, «Сохибкор» Халкабад, «Мелиоратор» Чимкент и «Мерцхали» Махарадзе соответственно). Команды были поделены на 3 группы следующим образом: в каждой группе по 4 команды, из которых одна из первой лиги, а остальные — из второй лиги. Победитель каждой группы в следующем сезоне играл в первой лиге, а все остальные команды — во второй лиге.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Первая лига СССР 1985 на КЛИСФ
 USSR (Soviet Union) — Final Tables 1924—1992 на rsssf.com

Чемпионат СССР по футболу 1985
1985